

Атол — місто, штат Айдахо
 Атол — місто, штат Канзас
 Атол — місто, штат Массачусетс
 Атол — переписна місцевість, штат Массачусетс